

Geografia
Javor - villaggio del comune di Busovača, Bosnia ed Erzegovina
Javor - villaggio del comune di Kakanj, Bosnia ed Erzegovina
Javor - comune della regione di Plzeň, Repubblica Ceca
Javor - villaggio del comune di Lubiana, Slovenia

Onomastica
Javor - nome proprio di persona slavo maschile

Persone
Benedek Jávor - politico ungherese
Pál Jávor – attore ungherese
Pál Jávor – calciatore ed allenatore ungherese